PJZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Juarez (Messico)